Az 1960. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 10 km-es versenyszámát február 20-án rendezték a McKinney Creek Stadionban, Tahomában. A versenyen három szovjet sportoló végzett az élen, az aranyérmet Marija Guszakova nyerte. A Magyarországot képviselő Bartha Magdolna a 23. helyen végzett.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N10